Siikaletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Siikaletto (ö i Oulunkaari), Norra Österbotten, 
 Siikaletto (ö i Uleåborg), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar